Municipio de Dodge puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:
 Municipio de Dodge (condado de Boone, Iowa)
 Municipio de Dodge (condado de Dubuque, Iowa)
 Municipio de Dodge (condado de Guthrie, Iowa)
 Municipio de Dodge (condado de Union, Iowa)
 Municipio de Dodge (condado de Ford, Kansas)